Die 60. Rallye Schweden war der erste von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2012. Die Rallye bestand aus 24 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 9. und dem 12. Februar gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 9. Februar) 
Mit einer 1,9 Kilometer langen Wertungsprüfung begann die Rallye Schweden 2013 in Karlstad. Dani Sordo (MINI) war vor Mads Østberg (Ford) und Ott Tänak (Ford) der Schnellste. Die Abstände bewegten sich im Zehntelsekunden-Bereich.

2. Tag (Freitag, 10. Februar) 
Ford-Werksfahrer Jari-Matti Latvala übernahm nach der vierten Wertungsprüfung die Führung vor Petter Solberg (Ford). Sébastien Loeb (Citroën) bekam eine Zehnsekunden-Strafe weil er am Morgen den Service-Park zu spät verlassen hatte. Auf der 20,17 Kilometer langen WP3 fuhr Loeb am schnellsten. Mikko Hirvonen (Citroën) fuhr auf WP4 und 5 die Bestzeit und überholte Latvala. In der siebten Wertungsprüfung kam Loeb von der Straße ab und blieb in einer Schneebank stecken. Dabei verlor er rund zwei Minuten auf die Führenden. Bis WP10 setzte sich Latvala gegen Hirvonen durch (+16,8 Sekunden) und übernachtete als Führender. Hirvonen verlor etwas Zeit und kam unter Druck von Solberg, der nur noch 1,8 Sekunden hinter ihm lag.

3. Tag (Samstag, 11. Februar) 
Latvala beendete auch den Samstag als Führender in der Gesamtwertung und hält Hirvonen auf Distanz. Die Aufholjagd von Loeb ging mit einem Dreher aus, der den Weltmeister weiter Zeit kostete. Er lag am Ende des Tages auf Rang sechs mit fast 3 Minuten Rückstand, da er am Nachmittag einen Reifenschaden hatte.

4. Tag (Sonntag, 12. Februar) 
Nach den ersten Wertungsprüfungen am Sonntag konnte Latvala die Führung weiter ausbauen auf Hirvonen. Mads Østberg war konstant schneller als Solberg und er kam dem Drittplatzierten immer näher. Loeb konnte die Lücke zum vorausfahrenden Evgeny Novikov nicht verkürzen und blieb auf Rang sechs. Latvala und sein Teamkollege Solberg hatten in der 22. Wertungsprüfung einen Reifenschaden. Latvala konnte die Rallye trotzdem gewinnen, Solberg hingegen rutschte vom Siegerpodest auf den vierten Rang zurück. Østberg wurde auf dem dritten Rang gewertet, Loeb blieb auf dem sechsten Platz.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC

Einzelnachweise 

Schweden
2012